Balitzki steht für:
 Jürgen Balitzki (* 1948), ostdeutscher Radiojournalist, Publizist und Maler
 Wsewolod Balyzkyj († 1937), ukrainisch-sowjetischer Revolutionär, Politiker und Geheimdienstchef